Beverly Hills es una ciudad localizada en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El término Beverly Hills también puede referirse a:

Lugares
Beverly Hills (Florida), lugar designado por el censo en el condado de Citrus, estado estadounidense de Florida.
Beverly Hills (Míchigan), villa en el condado de Oakland, estado estadounidense de Míchigan.
Beverly Hills (Misuri), ciudad en el condado de San Luis, estado estadounidense de Misuri.
Beverly Hills (Texas), ciudad en el condado de McLennan, estado estadounidense de Texas.

Cine y televisión
Beverly Hills, 90210, una serie con formato de telenovela juvenil emitida desde el 4 de octubre de 1990 al 17 de mayo de 2000.
Asalto a Beverly Hills, película de acción estadounidense de 1991, dirigida por Sidney J. Furie.
Beverly Hills Family Robinson, película para televisión estrenada en 1998, basada en la novela suiza Family Rabinson.
Beverly Hills Cop, película estadounidense de 1984, dirigida por Martin Brest. 
Beverly Hills Cop II, película de acción y comedia del año 1987, continuación de Beverly Hills Cop.
Beverly Hills Cop III, comedia estadounidense del año 1994 dirigida por John Landis, continuación de Beverly Hills Cop y Beverly Hills Cop II.
Beverly Hills Ninja (La salchicha peleona), película cómica estadounidense.
Un Chihuahua de Beverly Hills, comedia de Estados Unidos de la productora Disney dirigida por Raja Gosnell.
Un Chihuahua de Beverly Hills 2, secuela de la comedia, Beverly Hills Chihuahua.

Música
Beverly Hills (canción), sencillo de Make Believe.

Personas
Beverly Hills (actriz porno), actriz porno estadounidense.